Op Roland Garros 1993 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 24 mei tot en met 6 juni 1993.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Gigi Fernández / Natallja Zverava wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Larisa Neiland en Jana Novotná in twee sets. Het was hun elfde gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast al 26 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zvereva 23.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren twee Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans en Laurence Courtois kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Acht Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Katrina Adams waren het achtste reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Brenda Schultz en haar Amerikaanse partner Debbie Graham waren als veertiende geplaatst – zij bereikten de derde ronde, waar zij zwichtten voor bovengenoemd team Bollegraf/Adams.
 Miriam Oremans en Caroline Vis kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook voor Nicole Muns-Jagerman en Louise Pleming (Australië) was de tweede ronde het eindstation.
 Kristie Boogert speelde samen met Yayuk Basuki uit Indonesië – zij verloren meteen hun openingspartij.
 Monique Kiene en de Amerikaanse Patty O'Reilly konden eveneens na de eerste ronde huiswaarts keren.
 Hetzelfde lot wachtte Ingelise Driehuis en Lupita Novelo (Mexico).

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 1993